Aleksandr Evgen'evič Mal'cev – nuotatore russo specializzato nel nuoto sincronizzato
 Aleksandr Nikolaevič Mal'cev (1949) – hockeista su ghiaccio sovietico
 Aleksandr Nikolaevič Mal'cev (1952) – politico sovietico e russo